Гран-прі Мексики 2018 (повна назва — Formula 1 Gran Premio de México 2018) — автогонка чемпіонату світу «Формули-1», яка відбулася 28 жовтня 2018 року на автодромі імені братів Родрігес в Мексиці. Це дев'ятнадцятий етап сезону 2018 року. Перше місце зайняв Макс Ферстаппен, пілот команди Red Bull — TAG Heuer.

Льюїс Хемілтон, пілот команди Mercedes-Benz, отримав титул п'ятикратного чемпіона «Формули-1».

Кваліфікація

Перегони

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки 

Гран-прі Мексики
Звіти про Гран-прі сезону 2018 Формули-1